Orner ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Orner (* 1969), australische Filmproduzentin
 Stefan Orner (* 1983), deutscher Journalist und Moderator

Siehe auch:
 Ohrner
 Orna